Gnat kan syfta på:

Geografi
Gnat Creek
Gnat Island
Gnat Islets
Gnat Lake
Gnat Pass

Se även
Folland Gnat – ett brittiskt stridsflygplan